

Anthroponyme

Patronyme 

 Antonio Pirri, peintre italien du début du XVIe siècle.
 Brandon Pirri, joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 David Pirri, footballeur espagnol
 Pietro Pirri (1881-1969), prêtre jésuite italien et historien
 Rocco Pirri, ecclésiastique et historien du royaume de Sicile

Pseudonyme 
 José Martínez Sánchez, plus connu sous le nom de Pirri (1945-), footballeur espagnol.

Homonymie de patronyme